Liratilia är ett släkte av snäckor. Liratilia ingår i familjen Columbellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Liratilia